

Geografia 
 Rusca Montană  – comune della Romania
 Rusca  – villaggio della Romania nel comune di Dorna-Arini
 Rusca  – villaggio della Romania nel comune di Pădureni
 Rusca  – villaggio della Romania nel comune di Teregova
 Rusca  – villaggio della Moldavia nel comune di Lăpușna

Persone 
 Antonio Isidoro Rusca  – avvocato e politico italiano
 Arianna Rusca  – ginnasta italiana
 Bartolomeo Rusca  – pittore svizzero
 Carlo Francesco Rusca  – pittore svizzero
 Claudia Rusca  – monaca, compositrice e musicista italiana
 Grazioso Rusca  – scultore svizzero
 Jean-Baptiste Rusca  – generale francese
 Loterio Rusca  – politico italiano
 Luigi Rusca  – architetto svizzero
 Luigi Rusca  – letterato, traduttore e partigiano antifascista
 Nicolò Rusca  – beato italiano

Altro 
 Rusca  – famiglia nobile comasca ghibellina
 Palazzo Rusca  – palazzo di Bioggio